Wulfram ist der Name folgender Personen:

Vorname
 Wulfram (Heiliger), auch: Wulframnus, Vulframno, Wolfram (630–700), Heiliger
 Wulfram von Sens, auch: Wulfram von Fontenelle, Vuilfran, Wulfrann, Wolfran, Franz.: Vulfran, Vulphran (~ 640–703), Missionar und Bischof

Familienname
  Hartmut Wulfram, deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Wolfram (Name)